Lithium (element), het scheikundige element met symbool Li en atoomnummer 3
 Lithiumtherapie, tegen onder meer bipolaire stoornis, meestal eenvoudig met lithium aangeduid
 lithiumcarbonaat, lithiumzout voor lithiumtherapie
 lithiumcitraat, lithiumzout voor lithiumtherapie

Muziek
 Lithium (Evanescence), een single van de Amerikaanse rockband Evanescence
 Lithium (Nirvana), een nummer van de Amerikaanse grunge-band Nirvana, van het album Nevermind

Geografie
 Lithium (Missouri), een plaats in de Amerikaanse staat Missouri
 Lithiumdriehoek, een regio in de Andes met extreem veel lithium